Бзянка — село в Польщі, в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства.
 Бзянка — округ Ряшева, розташованого в Польщі, Підкарпатське воєводство.